Schachner steht für:

 Schachner (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

Schachner ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schachner (* 1941), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Alfred Schachner-Blazizek (1912–1970), österreichischer Politiker, Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark
 Andreas Schachner (* 1967), deutscher Vorderasiatischer Archäologe
 Benno Schachner (1902–1987), deutscher Architekt

 Christoph von Schachner (um 1447–1500), Bischof von Passau
 Dagobert Schachner, deutscher Hockeyspieler der 1960er Jahre
 Doris Schachner (1904–1988), deutsche Mineralogin und Ehrensenatorin der RWTH Aachen
 Franz Schachner (* 1950), österreichischer Rennrodler
 Friedrich Schachner (1841–1907), österreichischer Architekt des Historismus
 Horst Schachner (* 1962), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Melitta Schachner Camartin (* 1943), deutsche Neurobiologin und Biochemikerin
 Nathan Schachner (1895–1955), US-amerikanischer Schriftsteller
 Peter Schachner-Blazizek (* 1942), österreichischer Politiker, Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark (SPÖ)
 Richard Schachner (1873–1936), deutscher Architekt und Münchner Baubeamter
 Rudolph Schachner (1816–1896), deutscher Pianist und Komponist
 Sarah Schachner (* 1988), US-amerikanische Musikerin und Komponistin
 Therese Schachner (1869–1950), österreichische Malerin
 Walter Schachner (* 1957), österreichischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Schachtner